Pennisetum purpureum uit de subtropische graslanden van Afrika
 Miscanthus sinensis 'Giganteus', uit China